Slovenia a participat la Jocurile Olimpice ca țară independentă începând cu ediția din 1992. Codul CIO este SLO.

Medalii după olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Slovenia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Sloveniei  pe Sports Reference